Les Serrakins sont un peuple extraterrestre inventé pour la série télévisée Stargate SG-1. Ils ressemblent à des reptiles humanoïdes et semblent avoir un air de famille avec les Unas. Mais les apparences sont trompeuses, car ils sont bien plus communicatifs et évolués que ces derniers, leur technologie étant même bien plus avancée que celle de la Terre.

Pourtant, on ne sait pas grand-chose de l'histoire de l'espèce elle-même. Les seuls spécimens approchant rencontrés par SG-1 sont originaires de la planète Hébrida, habitée par une population d'hybrides serrakins-humains, les Hébridans.

Il y a deux siècles, des Serrakins ont libéré du joug goa'uld les esclaves humains de cette planète. Or, il s'est avéré, contre toute attente, que les patrimoines génétiques des deux espèces étaient compatibles ; et depuis, les deux peuples ont fusionné en une seule nation, vivant en harmonie sur Hébrida.

Cependant, les relations interspécifiques ne sont pas dépourvues de toute tension : certains responsables politiques d'origine humaine accusent leurs collègues d'origine serrakin de monopoliser les postes les plus haut placés, et de mener une politique ségrégationniste et discriminatoire envers leurs compatriotes humains. Ces accusations apparaissent néanmoins comme tout à fait infondées.

Références 

Peuple humain de Stargate